High Society es el título del segundo álbum de estudio de la banda de hip hop surcoreana Epik High.

Lista de canciones 
 신사들의 산책 (Good Morning) 
 High Skool 
 평화의 날 
 The Sunrise Interlude 
 Lesson 2 (The Sunset) #My Ghetto (feat. 김연우) 
 The Basics (feat. Unknowndjs) 
 신사들의 절약정신 (Good Afternoon) 
 Lady (타이틀곡) 
 피해망상 Part 3 (feat TBNY) 
 11월1일 (feat. Wanted) 
 뚜뚜루 
 혼자라도 (feat. Clazziquai) 
 Daydream (사직서) 
 Open M.I.C. (feat. 은지원, TBNY, Tweak & Dynamic Duo) 
 뒷담화 
 신사들의 몰락 (Good Evening)
 Bonus Track: I Remember (70s Soul Remix) (feat. Asoto Union & Kensie)

Enlaces externos 
 Epik High | Sitio Oficial del Grupo (En coreano)
 WOOLLIM Entertainment | Sitio Oficial de la disquera (En coreano)

Álbumes de 2004
Álbumes de Epik High